Jméno a příjmení Oldřich Křenek má více nositelů:

 Oldřich Křenek (astronom) – ředitel vsetínské hvězdárny v 50. letech 20. století
 Oldřich Křenek (politik) (1927–???)  – český a československý politik KSČ, poslanec FS a ČNR v roce 1971